Nool ist der Familienname folgender Personen:

 Erki Nool (* 1970), estnischer Leichtathlet, Politiker, Mitglied des Riigikogu und Funktionär
 Robin Nool (* 1998), estnischer Stabhochspringer
Siehe auch:
 Nohl